Adrien Duvillard ist der Name folgender Personen:

* Adrien Duvillard (Skirennläufer, 1934) (1934–2017), französischer Skirennläufer
 Adrien Duvillard (Skirennläufer, 1969) (* 1969), französischer Skirennläufer